Deux communes ont en commun Neuwiller dans leur nom :
 Neuwiller, commune française dans le canton de Huningue, dans le Haut-Rhin
 Neuwiller-lès-Saverne, commune française dans le canton de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin